Takeshi Sendo est un personnage du manga Ippo

Caractère 
Sendo Takeshi est un in-fighter, c'est-à-dire un boxeur au corps à corps. Il a une puissance qui rivalise avec celle d'Ippo. Lors du tournoi espoir, il n'utilisait que la force de ses bras. Mais, après sa  défaite face à Makunouchi, il commença à utiliser ses jambes et sa puissance grandit encore. Il a un très bon instinct qu'il utilise lors des combats et qui l'aide face aux feintes...

Sendo est un ancien voyou, de ce fait, il a l'habitude de se battre et n'a pas pitié de ses adversaires. Son but est de se battre contre des in-fighters forts. Il est aussi très radin. Avec Ippo ou d'autres personnes, il ne fait rien de gratuit sauf à une petite bandes d'enfant à qui il a promis d'acheter des jeux vidéo une fois devenu champion du Japon. Sendo a un "élève" du nom de Hoshi qui est le champion national des espoirs dans la catégorie poids plume.

Techniques
Smash: le coup spécial du boxeur Razor Ruddock, c'est un uppercut 3/4(coup entre un direct et un uppercut) qui frappe le côté du menton, maitrisé aussi par Sendo Takeshi. Ippo utilise en partie cette technique lors de son deuxième match face à Miyata Ichiro.
Smash évolué :C'est le même coup que le smash, sauf que, Sendo va se pencher encore plus bas, ce qui rend le smash encore plus puissant.

Palmarès
Sendo a défendu son titre 2 fois ; contre Speed Star alias Saeki et contre Shigeta Akira.
Il a ensuite perdu son titre au profit de Ippo Makunouchi.

Notes et références 
 
 Hajime No Ippo tome 30 à 84
 Hajime No Ippo Épisodes 01 à 76

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo